Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Emilio Sánchez che ha battuto in finale Javier Sánchez 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (campione)
 Sergio Casal (primo turno)
 Alberto Tous (secondo turno)
 Pedro Rebolledo (quarti di finale)

 Francisco Yunis (primo turno)
 Javier Sánchez (finale)
 Christian Bergström (quarti di finale)
 Christian Miniussi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1987